La MDCC-Arena est un stade de football situé à Magdebourg dans le Land de Saxe-Anhalt en Allemagne.

Le stade a une capacité de  places dont  assises.

Histoire 
Il a été ouvert en décembre 2006 et est construit à l'emplacement de l'ancien Ernst-Grube-Stadion.

Évènements 
Finale du Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans 2009,

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 1.FC Magdebourg

Liens externes 
  Site officiel de la MDCC-Arena Magdeburg
  La MDCC-Arena sur le site officiel du 1.FC Magdebourg
  La MDCC-Arena sur Stadion-magdeburg.info

Équipement sportif achevé en 2006
Stade de football en Saxe-Anhalt
Sport à Magdebourg